Trimulić je ime več otočkov v Jadranskem morju:

 Trimulić Veliki, otoček severozahodno od otoka Žut
 Trimulić Mali, otoček severozahodno od otoka Žut